Э́кслер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 
 Экслер, Вероника (род. 1990) — австрийская шахматистка.